Nybergstjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Nybergstjärnen, Dalarna, sjö i Vansbro kommun, 
Nybergstjärnen, Hälsingland, sjö i Hudiksvalls kommun,  (2,7 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn